Viktor Achter ist der Name folgender Personen:

 Viktor Achter (Unternehmer) (1874–1957), deutscher Unternehmer
 Viktor Achter (Jurist) (1905–1981), deutscher Jurist